Camila Giorgi era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo per un infortunio.

In finale Cori Gauff ha sconfitto Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2.

Testa di serie 

  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Anastasija Sevastova (ritirata)
  Donna Vekić (quarti di finale)
  Julia Görges (secondo turno)

 Maria Sakkarī (ritirata)
 Barbora Strýcová (primo turno)
 Ekaterina Alexandrova (semifinale)
 Anastasia Pavlyuchenkova (secondo turno)

Wildcard 

  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Julia Grabher (primo turno)

 Barbara Haas (primo turno)

Qualificate 

  Misaki Doi (primo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)
  Tamara Korpatsch (primo turno)

 Nina Stojanović (primo turno)
 Anna-Lena Friedsam (secondo turno)
 Stefanie Vögele (primo turno)

Lucky Loser 

  Ysaline Bonaventure (primo turno)

 Cori Gauff (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2019